Паризе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Паризе, Бернар (1929—2004) — французский дзюдоист, чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира.
 Паризе, Жан-Поль (1941—2015) — канадский профессиональный хоккеист (нападающий) и хоккейный тренер.
 Паризе, Зак (род. 1984) — американский хоккеист.
 См. также 
 Сесине-Паризе — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Паризи (значения)